Essi est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Essi Renvall (1911-1979), sculptrice et portraitiste finlandaise
 (née en 1986), joueur finlandaise de football
 (née en 1971), soprano finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais